Maroilles (gemeente)
 Maroilles (kaas)